Рети () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рети, Иштван (1872―1945) ― венгерский художник, профессор, искусствовед.
 Рети, Пал (1905—1962) — венгерский шахматист.
 Рети, Рихард (1889—1929) — чехословацкий шахматист, гроссмейстер, шахматный композитор и теоретик, журналист.
 Рети, Рудольф (1885—1957) — сербский и американский музыковед и пианист.
 Рети, Харви (1937—2020) — канадский боксёр.
 Рети — административно-территориальная единица в Албании.
 Рети — деревня в езде Валгамаа, Эстония

 См. также 
 Дебют Рети